Els tetanurs (Tetanurae) és un clade que inclou la majoria de dinosaures teròpodes, inclosos megalosauroides, Al·losauroïdeus, Tiranosauroïdeus, ornitomimosaures, compsognàtids i maniraptorans (incloent-hi els ocells). Els tetanurans es defineixen com tots els teròpodes més relacionats amb les aus modernes que amb el Ceratosaurus i contenen la majoria de la diversitat de dinosaures depredadors. Les tetànures probablement es van separar del seu grup germà, Ceratosauria, durant el Triàsic final. Els tetànures van aparèixer per primera vegada al registre fòssil del Juràssic primerenc uns 190 milions d'anys i al Juràssic mitjà s'havien distribuït globalment.

Classificació 
 Tetanurae
†Cruxicheiros
†Gasosaurus
†Kaijiangosaurus
†Kayentavenator
†Shidaisaurus
†Szechuanosaurus
†Xuanhanosaurus
†Megalosauroidea [=Spinosauroidea]
†Megalosauridae
†Spinosauridae
Neotetanurae
†Allosauroidea (vegeu també Carnosauria)
†Allosauridae
†Carcharodontosauridae
†Neovenatoridae
†Sinraptoridae
Coelurosauria (incl. Aves)
El cladograma que es presenta a continuació segueix una anàlisi filogenètica publicada per Zanno i Makovicky el 2013.

Referències 

Teròpodes del Juràssic
Teròpodes del Cretaci